Vila Madalena - bairro boêmio da zona oeste da cidade de São Paulo
Estação Vila Madalena - estação da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo
Vila Madalena (telenovela) - produção brasileiro de 1999 exibida pela Rede Globo
Vila Madalena (Contagem) - bairro da cidade mineira

Desambiguações de topônimos